Ledumahadi (лат., от «гигантский удар грома» на языке сесото) — род базальных завроподовых динозавров из клады Lessemsauridae нижнеюрской эпохи, чьи ископаемые остатки найдены в формации Эллиот (Фри-Стейт, ЮАР). Типовой вид, Ledumahadi  mafube, был описан в 2018 году на основе неполного посткраниального образца. Был одним из первых гигантских завроподоморф, достигавшим 12 тонн.

Описание 
Ledumahadi был, вероятнее всего, четвероногим, что основано на длине окружностей его плечевой и бедренной костей в сравнении с таковыми других динозавров. Динозавр имел очень крупные и прочные передние конечности, соответствующие передним конечностям родственных видов. В отличие от более поздних завропод конечности Ledumahadi были подвижными в противоположность колоннообразным конечностям поздних крупных динозавров.

Размер 

На время нижнеюрской эпохи Ledumahadi был, как считается, самым крупным из наземных животных, которые когда-либо обитали на Земле. По оценкам динозавр достигал массы до 12 тонн, что по крайней мере в два раза превышает массу любого триасового завропода (например, Camelotia был около 3 тонн). Это значительно больше, чем наивысшие оценки для Lessemsaurus, масса которого оценивается в 7 тонн. Даже ранние настоящие завроподы, такие как Vulcanodon, не достигали таких размеров. Таким образом, L. mafube был сравним по весу с более поздними завроподами рода диплодоков.

Систематика 
Филогенетический анализ Ledumahadi mafube показал, что описанный вид принадлежит к ранее признанной кладе завроподоморф  Lessemsauridae, которая включает родственных южноафриканского Antetonitrus и Lessemsaurus из Аргентины.

Примечания 

Завроподы
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Африки
Фоссилии, описанные в 2018 году
Фоссилии из юрских отложений ЮАР